Светиловка — название населённых пунктов в России:

 Светиловка — село в Белогорском районе Амурской области.
 Светиловка — деревня в Полтавском районе Омской области.